Torta di patate – piatto tipico della cucina piacentina
 Torta di patate – piatto tipico della cucina trentina
 Torta di patate dolci – dolce tradizionale della cucina statunitense